

Aziende 
 Ogilvy – una tra le più importanti agenzie pubblicitarie del mondo

Persone 
 Alexandra, onorevole Lady Ogilvy (1936) – membro della famiglia reale britannica
 A.J. Ogilvy (1988) – cestista australiano con cittadinanza irlandese
 Angus Ogilvy (1928-2004) – nobile scozzese
 Donald di Ogilvy (...–VIII secolo) – fondatore di una comunità religiosa in Scozia
 Francis Ogilvy-Grant, VI conte di Seafield (1778-1853) – nobile e politico scozzese
 Francis Ogilvy-Grant, X conte di Seafield (1847-1888) – nobile scozzese
 Geoff Ogilvy (1977) – golfista australiano
 Georg Benedikt von Ogilvy (1651-1710) – feldmaresciallo del Sacro Romano Impero
 Hermann Carl von Ogilvy (1679-1751) – feldmaresciallo del Sacro Romano Impero
 Ian Ogilvy (1943) – attore britannico
 James Ogilvy (1964) – nobile britannico
 John Ogilvy-Grant, VII conte di Seafield (1815-1881) – nobile scozzese
 Mabell Ogilvy, contessa di Airlie (1866-1956) – scrittrice inglese
 William Ogilvy Kermack (1898-1970) – biochimico scozzese

Pagine correlate 
 David Ogilvy – pagina disambigua